Il singolare del torneo di tennis Internazionali di Bergamo 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabrice Santoro che ha battuto in finale Simone Bolelli 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Fabrice Santoro (Campione)
 Assente
 Assente
 Davide Sanguinetti (primo turno)

 Simone Bolelli (finale)
 Ernests Gulbis (quarti di finale)
 Iván Navarro (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Bergamo 2007